Franz-Liszt-Museum steht für:
 Franz-Liszt-Museum (Bayreuth)
Liszt-Haus Weimar
Franz-Liszt-Geburtshaus, Raiding